Кен Уиттингем — американский телережиссёр.

Фильмография

Награды

Ссылки 
 Ken Whittingham на Yahoo! TV